Ва́хрушево — топоним:

Россия 
 Вахрушево — станция Кировского отделения Горьковской железной дороги, расположенная в посёлке Вахруши Слободского района Кировской области;
 Вахрушево — деревня в Верховажском районе Вологодской области;
 Вахрушево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение, Старосельский сельсовет;
 Вахрушево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение, Пудегский сельсовет;
 Вахрушево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области;
 Вахрушево — деревня в Лузском районе Кировской области;
 Вахрушево — деревня в Буйском районе Костромской области;
 Вахрушево — село в Тасеевском районе Красноярского края;
 Вахрушево — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области;
 Вахрушево — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области;
 Вахрушево — бывший посёлок городского типа в Челябинской области, вошел в черту Копейска;
 Вахрушево — село в Ростовском районе Ярославской области.

Украина 
 Вахрушево — город в Луганской области.